Села:
 Скаржинці — Вінницька область, Хмільницький район
 Скаржинці — Хмельницька область, Хмельницький район
 Скаржинці — Хмельницька область, Ярмолинецький район